Shipway ist der Familienname folgender Personen:

 George Shipway (1908–1982), britischer Schriftsteller
 Mark Shipway (* 1976), australischer Rugby-League-Spieler
 Matt Shipway (* 1985), australischer Rugby-League-Spieler und Trainer
 William Shipway (1862–1925), australischer Politiker